26-е Игры Юго-Восточной Азии прошли с 11 по 22 ноября 2011 года в Индонезии. Столицей игр был город Палембанг, однако около половины всех состязаний проходило в Джакарте.

Виды спорта 
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бейсбол
 Бильярд и снукер
 Бокс
 Борьба
 Боулинг
 Бридж
 Велоспорт
 BMX
 Горный велосипед
 Велотрек
 Шоссе
 Вовинам
 Воднолыжный спорт
 Водные виды спорта
 Водное поло
 Плавание
 Плавание в открытой воде
 Прыжки в воду
 Синхронное плавание
 Волейбол
 Обычный
 Пляжный
 Гимнастика
 Аэробика
 Спортивная гимнастика
 Художественная гимнастика
 Гольф
 Гребля на байдарках и каноэ
 Дзюдо
 Драгонбот
 Каратэ
 Катание на роликовых коньках
 Конный спорт
 Кэмпо
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парапланеризм
 Парусный спорт
 Пенчак силат
 Петанк
 Плавание в ластах
 Пулевая стрельба
 Сепак такро
 Альпинизм в помещениях
 Софтбол
 Софт-теннис
 Стрельба из лука
 Теннис
 Тхэквондо
 Тяжёлая атлетика
 Ушу
 Фехтование
 Футбол
 Футзал
 Шахматы

Итоги Игр

Ссылки 

 История юговосточноазиатских игр

2011